Элой () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.</noinclude>

Известные носители 
 Элой, Мариу (1900—1951) — португальский художник.
 Элой Мартинес, Томас (1934—2010) — аргентинский писатель и журналист.
 Олая, Элой (род. 1964) — испанский футболист.

Топонимы 
 Сенадор-Элой-ди-Соза — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Элой-Мендис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Элой — город в штате Аризона, США.

Прочее 
 Элой — главная героиня компьютерных игр Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West.
 Элои (Eloi) — вымышленная раса из романа Герберта Уэллса. Eloy — прогрессив/спейс рок-группа из Германии.